

Presentación previa 
La pareja canadiense Frank Dancevic y Peter Polansky fueron los campeones defensores, pero Dancevic decidió no participar en esta edición. Mientras que Polansky lo hizo junto a su compatriota Adil Shamasdin y ganaron el título derrotando a la pareja formada por el estadounidense Chase Buchanan y el irlandés James McGee en la final por 6-4, 6-2.

Cabezas de serie 
 Marcelo Demoliner /  Purav Raja (Primera ronda)
''' Peter Polansky /  Adil Shamasdin (CAMPEONES)
 Marcus Daniell /  Artem Sitak (Cuartos de final)
 Jordan Kerr /  Fabrice Martin ''(Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Lexington 2014